USS Lansdale ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Lansdale (DD-101), Zerstörer, 1919 bis 1931
 USS Lansdale (DD-426), Zerstörer, 1940 bis 1944
 USS Lansdale (DD-766), Zerstörer, Stapellauf 1946, nicht fertiggestellt